Володиевцы — название населённых пунктов.

Украина 
 Володиевцы — село в Барском районе Винницкой области.
 Володиевцы — село в Черневецком районе Винницкой области.